Vestby (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Vestby (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente